Kurfürstin Eleonore Magdalena oder Kurfürstin Eleonore Magdalene ist die Bezeichnung folgender Personen:

* Eleonora Magdalena Gonzaga von Mantua-Nevers (1628–1686), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen
 Eleonore Magdalene von Pfalz-Neuburg (1655–1720), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen